Stolte ist der Familienname folgender Personen:

 Adele Stolte (1932–2020), deutsche Sängerin
 Aimee Stolte, US-amerikanisch-kanadische Schauspielerin
 Christian Stolte (* 1962), US-amerikanischer Schauspieler
 Bernardus Hendrikus Stolte (1912–1985), niederländischer Althistoriker und Altphilologe
 Bernd-Dietrich Stolte (1954–2021), deutscher Bildhauer
 Dieter Stolte (* 1934), deutscher Journalist und ehemaliger Intendant des ZDF
 Dietrich Wilhelm Stolte (1770–1851); Offizier im Dienste hannoveranischer Armeen, zuletzt Generalmajor und Stadtkommandant von Aurich
 Ernst Stolte (1912–2002), deutscher Lehrer, Schriftsteller und Heimatforscher
 Ernst-August Stolte, deutscher Rundfunkreporter
 Ferdinand Stolte (1809–1874), deutscher Sänger, Schauspieler, Theaterdirektor und Schriftsteller
 Florian Stolte (* 1984), deutscher Koch
 Friedrich Stolte (1889–1969), deutscher Politiker (DP, CDU) und Mitglied des Niedersächsischen Landtages
 Günther Stolte (* 1927), deutscher Fußballspieler
 Hans-Adam Stolte (1888–1975), deutscher Zoologe und Hochschullehrer
 Heinz Stolte (1914–1992), deutscher Professor für Germanistik und Didaktik
 Hermann Stolte (1865–1846), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Hilmar Stolte (1935–2015), deutscher Mediziner
 Karl Stolte (1881–1951), deutscher Kinderarzt und Professor für Kinderheilkunde
 Max Stolte (1863–1937), deutscher evangelischer Theologe, Generalsuperintendent in Magdeburg  
 Theodor Stolte (1815–1910), deutscher Mediziner, Meister vom Stuhl der Loge Teutonia zur Weisheit in Potsdam

Siehe auch:
 Stolt